Foxhound – fikcyjna jednostka amerykańskich sił specjalnych występująca w grach z serii Metal Gear
 Foxhound – brytyjskie oznaczenie pojazdów Ocelot
 Foxhound angielski – rasa psa
 Foxhound amerykański – rasa psa